České příjmení Brzobohatý nosí více různých osobností:

 Karel Brzobohatý (1935–1999) – český sportovec, atlet, skokan do výšky
 Ondřej Brzobohatý (* 1983) – český herec a hudebník, syn Radoslava
 Radoslav Brzobohatý (1932–2012)  – český herec, otec Ondřejův
 Stanislav František Brzobohatý, uměleckým jménem Stanislav Berton (1924–2016) – redaktor, historik, básník a překladatel

Ženy
 Andrea Brzobohatá (* 1971) – česká politička, poslankyně za hnutí ANO 2011
 Taťána Gregor Brzobohatá (* 1987) – česká tanečnice, modelka a herečka
 Zuzana Brzobohatá (* 1962) – česká politička

Podobné
 Brzybohatý
 Bohatý

Česká příjmení